Koroljov je priimek več oseb:

 Aleksander Ignatevič Koroljov, sovjetski general
 Anatolij Nikolajevič Koroljov, sovjetski general
 Igor Koroljov, ruski hokejist
 Ivan Fjodorovič Koroljov, sovjetski general
 Ivan Nikolajevič Koroljov, sovjetski general
 Sergej Pavlovič Koroljov, ukrajinski raketni inženir in konstrukter
 Mihail Aleksandrovič Koroljov, sovjetski general
 Mihail Filipovič Koroljov, sovjetski general
 Nikolaj Andrijanovič Koroljov, sovjetski general
 Nikolaj Filipovič Koroljov, sovjetski general